Лилья () — шведская фамилия. Известные носители:

 Лилья, Андреас (род. 1975) — профессиональный шведский хоккеист.
 Лилья, Гертруда (1887—1984) — шведская писательница.
 Лилья, Макс (род. 1975) — финский виолончелист.
  (1808—1870) — шведский ботаник.
 Лилья, Якоб (род. 1993) — шведский хоккеист.

См. также 
 Лилия (значения)